Выборы седьмого созыва Законодательного совета Гонконга пройдут 19 декабря 2021 года. В соответствии с новыми правилами, введёнными Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (ПКВСНП), избирательная система была радикально изменена. Общее количество мест в Законодательном совете будет увеличено с 70 до 90 мест, 20 из которых будут напрямую избираться по географическим округам (ранее таковых было 35); 30 мест остаются для косвенно избираемых депутатов по функциональным округам, основанных на торговых принципах; в то время как дополнительные 40 мест будут избраны Избирательной комиссией.

Первоначально запланированные выборы на 6 сентября 2020 года отложила исполнительный директор Кэрри Лам, сославшись на пандемию COVID-19 за пять недель до даты выборов. Перенос был воспринят как удар по продемократическим силам, которые надеялись впервые достичь большинства в законодательном органе на волне массовых антиправительственных протестов. После переноса ПКВСНП снял с должности четырёх демократических законодателей, что спровоцировало массовую отставку оппозиционного лагеря, в то время как полиция провела рейд по демократическим СМИ и арестовала 55 лидеров оппозиции, которые участвовали в праймериз в соответствии с недавно введённым законом о национальной безопасности. В марте 2021 года ПКВСНП внёс поправки в Основной закон Гонконга, существенно изменив правила проведения выборов.

Примечания 

Гонконг
Выборы в Гонконге
Декабрь 2021 года